Spain est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Spain, nom anglais de l’Espagne ;
 , secteur non constitué en municipalité dans le Comté de Marshall dans l’état du Dakota du Sud aux États-Unis ;
 Little Spain, ancien quartier de Manhattan dans l’État de New York aux États-Unis.
 , montagne dans la région de Terre Victoria en Arctique.

Patronyme 

  (ca. 1848-1865), adolescente esclave américaine supposée avoir été la dernière esclave lêgalement exécutée avant l’abolition de l’esclavage ;
  (1974-), acteur, réalisateur et producteur américain ;
 Fay Spain (1932-1983), actrice américaine ;
 Francis Spain (1909-1977), hockeyeur sur glace américain ;
  (1927-2006), ingénieur et inventeur américain dans le domaine de la télévision ;
  (1926-2008), ambassadeur américain ;
 Jenny Spain (1980-), actrice et mannequin américaine d'origine espagnole ;
  (1971-), acteur irlandais ;
 Ken Spain (1946-1990), basketteur américain ;
 , journaliste et présentateur de télêvision ;
 Nancy Spain (1917-1964), femme de lettres et journaliste britannique, auteur de romans policiers ;
  (1952-), entrepreneur américain, fils de James W. Spain ;
  (1991-), joueur américain de football americain ; 
  (1925-), évêque américain ;
 Sahara Sunday Spain (1991-), poétesse américaine ;
 , joueur irlandais de hurling et de football gaélique.

Pseudonyme 
 Spain Rodriguez, de son vrai nom Manuel Rodriguez (1940-2012), dessinateur de BD américain ;
 John Spain, de son vrai nom Cleve Franklin Adams (1884-1949), écrivain américain de roman policier.

Musique 
 Spain, groupe de jazz-rock américain ;
 Raoul and the Kings of Spain, cinquième album studio de Tears for Fears, sorti en 1995 ;
 Sketches of Spain, album du trompettiste américain Miles Davis sorti en 1959.

Divers 
 , poème de l’américain Wystan Hugh Auden écrit après sa visite en Espagne pendant la Guerre Civile ;
 , ancienne compagnie aérienne charter espagnole de Palma de Majorque ;
 Spain and the World, journal bimensuel anarchiste publié en Grande Bretagne entre 1936 et 1938 en soutien à la révolution sociale espagnole de 1936.
 Shima Spain Village, parc à thème dédié à l'Espagne, situé à Shima dans la préfecture de Mie au Japon.